Lasagna – formato di pasta
 Lasagna – forma abbreviata e familiare che indica il primo piatto Lasagne al forno
 Lasagna – singolo di "Weird Al" Yankovic 
 Kevin Lasagna – calciatore italiano
 Roberto Lasagna – critico cinematografico italiano
 Roberto Lasagna – politico italiano

Pagine correlate 

Lasagne